

Militare 
 Capitani – grado militare di molte forze armate e corpi di polizia del mondo

Persone 
 Alessandro Capitani (1980) – regista cinematografico e sceneggiatore italiano
 Alfredo Capitani (1895-1985) – scenografo, pubblicitario e pittore italiano
 Elio De Capitani (1953) – attore e regista italiano
 Giorgio Capitani (1927-2017) – regista e sceneggiatore italiano
 Giorgio De Capitani (1938) – presbitero italiano
 Remo Capitani (1927-2014) – attore italiano

Televisione 
 Capitani – serie televisiva lussemburghese

Pagine correlate 
 Capitano (disambigua)